Cross Roads kan syfta på:

 Cross Roads, Pennsylvania
 Cross Roads, Texas